1. division 1989 i fodbold var den 42. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Hvidovre IF og Kastrup BK rykkede direkte ned 2. division. Brøndby IF vandt deres andet mesterskab.

Tabel

Målscorere

Eksterne henvisninger 
 Peders Fodboldstatistik 

Fodbold i 1987
Sæsoner i 1. division (fodbold)